

Geografia
Stati Uniti d'America
 Gaylord – città della contea di Smith (Kansas)
 Gaylord – città della contea di Otsego (Michigan)
 Gaylord – città della contea di Sibley (Minnesota)
 Gaylord – centro abitato della contea di Coos (Oregon)
 Gaylord – centro abitato della contea di Clarke (Virginia)

Onomastica
 Gaylord – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Mitch Gaylord – atleta statunitense
 Scott Gaylord – pilota automobilistico statunitense

Religione
 Diocesi di Gaylord – sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Detroit